Pál László
 Pál László (1926) pedagógus, újságíró, szakíró, főiskolai tanár
 Pál László (1934) labdarúgó, olimpikon
 Pál László (1942–2017) politikus (MSZP), országgyűlési képviselő
 Pál László (1963) röplabdázó
 Pál László (1975) erdélyi magyar matematikus-informatikus

Paál László
 Paál László (1846–1879) festőművész
 Paál László (1924-2000) színész